Benoît Paire era il detentore del titolo, ma ha deciso di prendere parte al concomitante torneo di Amburgo.

In finale Albert Ramos-Viñolas ha sconfitto Fernando Verdasco con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ottengono un bye per il secondo turno.

  David Ferrer (semifinale)
  João Sousa (quarti di finale)
  Albert Ramos-Viñolas (campione)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Fernando Verdasco (finale)

 Aljaž Bedene (secondo turno)
 Diego Schwartzman (ritirato)
 Evgenij Donskoj (secondo turno)
 Horacio Zeballos (primo turno)

Qualificati 

  Calvin Hemery (secondo turno)
  Henri Laaksonen (primo turno)

 Tristan Lamasine (primo turno)
 Christian Lindell (primo turno)

Wildcard 

  Isak Arvidsson (primo turno)
  Fred Simonsson (primo turno)

 Carl Söderlund (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2016
ATP World Tour 2016